Baton Rouge – città degli Stati Uniti d'America, capitale della Louisiana
Baton Rouge – gruppo musicale statunitense
Baton Rouge – Album dell'omonimo gruppo musicale
Bâton Rouge – film del 1985 diretto da Rachid Bouchareb
Baton Rouge – film del 1988 diretto da Rafael Monleón